Umijeće življenja je knjiga lirskih eseja, autorice Stanke Gjurić, objavljena 2015. godine na američkoj internetskoj stranici Lulu., te 2018. na belgijskoj internetskoj stranici ShopMyBook.

Sadržaj 
Zbirka lirskih eseja Stanke Gjurić, nastavlja se na njezinu knjigu eseja Lekcija o drskosti. Gjurić piše o muško-ženskim odnosima, kao i o svemu onome što je vezano za čovjeka, ljudsku sreću, nadanja, ljubav, zloću, ali i sve ono dobro u ljudima. Kao i u svojim prethodnim djelima, i u ovoj je knjizi pokazala izuzetno poznavanje ljudske psihe te, poput kakva psihologa s iznimnim književnim talentom, na zanimljiv način raščlanjava i analizira sve aspekte ljudskoga ponašanja.

Literatura 
Gjurić, Stanka: Umijeće življenja, ShopMyBook.

Izvori

Vanjske poveznice 
Fama.com – "Stanka Gjurić: Umijeće življenja na Lulu i Amazonu"
Službene stranice Stanke Gjurić

Esej
Hrvatska književna djela